Cornelis est un prénom et un patronyme, généralement néerlandais ou flamand, provenant du prénom latin Cornelius (en français, Corneille).

Patronyme 
Cornelis est un nom de famille porté notamment par :
 Albert Cornelis (?-1531), peintre flamand ;
 Albert Cornelis, joueur de football belge actif durant les années 1940 ;
 Cornelis Bellekin (entre 1615 et 1635 - 1711), peintre, graveur et sculpteur hollandais ;
 Hans Cornelis (né en 1982), footballeur belge ;
 Jean Cornelis (né en 1941), ancien footballeur belge ;
 Joseph Cornelis dit Joe Cornelis (né en 1917), ancien boxeur belge ;
 Joseph-Floribert Cornelis (1910-2001), moine bénédictin belge, archevêque de Lubumbashi (Congo) ; 
 Jef Cornelis (né en 1941), réalisateur de télévision belge flamand spécialisé dans les émissions sur l'art ;
 Henry Cornelis, (1910-1999), gouverneur général du Congo belge de janvier 1958 au 30 juin 1960;  
 Stefan Cornelis (né en 1965), homme politique bruxellois.

Films 

 André Cornélis (1918), film français de Georges Denola et Jean Kemm.
 André Cornélis (1927), film français de Jean Kemm.

Patronyme flamand